Задорье — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Задорье — деревня в Березинском районе Минской области.
 Задорье — деревня в Логойском районе Минской области.
 Задорье — посёлок в Логойском районе Минской области.

Россия 
 Задорье — деревня в Устьянском районе Архангельской области.
 Задорье — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Задорье — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Задорье — деревня в Марёвском районе Новгородской области.
 Задорье — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области.
 Задорье — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Задорье — деревня в Жарковском районе Тверской области.
 Задорье — деревня в Сонковском районе Тверской области.
 Задорье — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Задорье — деревня в Торжокском районе Тверской области.